David Smith (tirador), tirador escocès que va competir sota bandera sud-africana a començaments del segle XX 
 David Smith (escultor)(Decatur, Indiana, 1906 - South Shaftsbury, Vermont, 1965), escultor estatunidenc famós per les seves construccions abstractes en metall 
 David L. Smith (1968), programador informàtic americà conegut per haver llançat el virus Melissa el 1999